Aero A-20, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
 A-20 Havoc, een militair vliegtuig uit de Verenigde Staten
 Alternatief 2020, een politieke partij in Suriname
 A20 (informatica), de twintigste adreslijn
 A-20 (tank), een Russische tank
 een verkeersweg:
 A20 (Duitsland), zie Bundesautobahn 20
 A20 (Frankrijk)
 A20 (Groot-Brittannië)
 A20 (Italië)
 A20 (Nederland), zie Rijksweg 20
 A20 (Noord-Ierland)
 A20 (Portugal)
 A-20 (Quebec)
 A-20 (Spanje)